Příjmení Pajer nosí více osobností:

Adam Pajer (* 1995), český fotbalista
Alan Pajer, český fotograf, bratr Otakara, strýc Kateřiny a Moniky
Jan Pajer (* 1980), český politik ODS
Jiří Pajer (* 1948), moravský historik, etnolog a archeolog
Kamil Pajer (* 1954), slovenský fotbalista
Kateřina Pajerová (* 1971), provdaná Kateřina Jacques, česká politička, sestra Moniky, dcera Otakara
Luigi Pajer de Monriva (1829–1913), rakouskoitalský politik
Monika MacDonagh-Pajerová (* 1966), česká politička, diplomatka a pedagožka, sestra Kateřiny, dcera Otakara
Otakar Pajer, český fotograf, bratr Alana, otec Kateřiny a Moniky

jiný význam
Pajer (Polární Ural) – hora v pohoří Polární Ural